El Duque Augusto Guillermo de Brunswick-Bevern (1715 en Braunschweig - 1781 en Stettin) fue un soldado prusiano, hijo del Duque Ernesto Fernando de Brunswick-Luneburgo. Nació en Braunschweig en 1715, y entró en el Ejército prusiano en 1731, convirtiéndose en coronel de un regimiento de infantería en 1739. Alcanzó gran distinción en la batalla de Hohenfriedberg como mayor general, y fue promovido a teniente general en 1750.

Bevern era uno de los soldados más experimentados en el ejército de Federico el Grande. Comandó una ala en la batalla de Lobositz en 1756, y derrotó a los austríacos a las órdenes del Mariscal Königsegg en la bien disputada batalla de Reichenberg el 21 de abril de 1757. Tomó parte en las batallas de Praga y Kolin y en la retirada a Görlitz, y subsiguientemente comandó a los prusianos dejados atrás por Federico en el otoño de 1757 cuando marchó contra los franceses.

Bevern condujo una campaña defensiva contra números muy superiores con gran destreza, pero pronto perdió la valiosa asistencia del General Winterfeldt, quien murió en una escaramuza en Moys; y que fue finalmente llevado a la batalla y sufrió una fuerte derrota en la batall a de Breslavia el 22 de noviembre. Cayó en manos de los austriacos en la mañana siguiente, y permaneció prisioneros por un años. Fue hecho general de infantería en 1759, y el 11 de agosto de 1762 infligió una severa derrota en Reichenbach a un ejército austriaco esforzado en aliviar el Sitio de Schweidnitz. Bevern se retiró, después de la paz de Hubertusburg, a su gobierno en Stettin, donde murió en paz en 1781.

Ancestros

Referencias 

Casa de Brunswick-Bevern
Generales de Prusia
Personas de la Guerra de los Siete Años
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Nacidos en Brunswick